Электрические рыбы — рыбы, способные генерировать электрические разряды. К таким рыбам относятся рыбы пяти групп:
 морские звездочеты (Astroscopus),
 гимнархи (Gymnarchus),
 электрические сомы (Malapterurus),
 электрические скаты (Tetronarce),
 электрический угорь (Electrophorus electricus).
Электрические рыбы имеют также способность к электрорецепции. По величине вырабатываемого напряжения делятся на сильноэлектрических и слабоэлектрических. Электрические свойства используют для защиты, нападения, внутривидовой сигнализации и ориентации в пространстве.

Список электрических рыб

См. также 
 Электрические органы

Литература

Примечания